Ron Miller puede referirse a:

Ron Miller (1929-2010), saltador con pértiga canadiense.
Ron W. Miller (1933-2019), empresario estadounidense, yerno de Walt Disney y director ejecutivo y presidente de Walt Disney Productions en las décadas de 1970 y 1980
Ronald H. Miller (1938-2011), autor estadounidense y profesor de religión en Lake Forest College
Ron Miller (nacido en 1939), jugador de fútbol americano
Ron Miller (nacido en 1947), ilustrador y escritor de ciencia ficción, y administrador de Bonestell Space Art.
Ron Miller (nacido en 1951), político estadounidense de Pensilvania
Ronald F. Miller (nacido en 1954), político estadounidense y senador estatal en Virginia Occidental
Ron Miller (1932-2007), compositor de canciones populares como "For Once In My Life" y "Yester Me, Yester You, Yester Day"
Ronald Miller, geógrafo escocés, presidente de la Royal Scottish Geographical Society entre 1974–1977.